Schomburg steht für:

  Schomburg (Wangen im Allgäu), einen Ortsteil von Wangen im Allgäu; ehemalige Herrschaft und Rittergut Schomburg

Schomburg ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Schomburg (* 1955), deutsche Kinderbuchautorin
 Anna Schomburg (1875–1955), deutsche Pädagogin und Schulgründerin
 Arturo Alfonso Schomburg (1874–1938), auch Arthur Schomburg, Lehrer, Schriftsteller und Politiker in Puerto Rico
 Alex Schomburg (1905–1998), US-amerikanischer Comic-Zeichner
 Bernhard Leopold Volkmar von Schomburg (1736–1746), Altonaer Bürgermeister bzw. (Ober-)Präsident
 Dietmar Schomburg (* 1950), deutscher Chemiker und Bioinformatiker
 Dietrich Schomburg (1884–1971), deutscher Pädagoge und Historiker
 Emil Schomburg (1871–1928), deutscher lutherischer Geistlicher und Politiker
 Fabian Schomburg (* 1991), deutscher Handballspieler
 Gerhard Schomburg (* 1929), deutscher Chemiker
 Eberhard Schomburg (1904–1987), deutscher Pädagoge, Heilpädagoge und Hochschullehrer.
 Heinrich Schomburg (1630–1690), deutscher lutherischer Theologe
 Jan Schomburg (* 1976), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jonas Schomburg (* 1994), deutscher Triathlet
 Jörg Schomburg (1943–2006), deutscher Manager
 Karl Schomburg (1791–1841), Oberbürgermeister von Kassel
 Klaus Schomburg (* 1947), deutscher Übersetzer
 Oskar Schomburg (* 1897), deutscher Kapitän zur See der Kriegsmarine
 Reiner Schomburg (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Roman Schomburg (* 1992), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Walter Schomburg (Pastor) (1883–1963), deutscher Pastor
 Walter Schomburg (Bürgermeister), Bürgermeister in Radevormwald (1922–1933) und Hilden (1933–1945)
 Wilhelm Schomburg (1870–1940), deutscher Gartenarchitekt
 Wolfgang Schomburg (* 1948), deutscher Richter

Siehe auch:
 Schomberg
 Schomburgk
 Schonburg
 Schumburg